język macedoński – język słowiański
 język macedoński – język helleński
 Adam Macedoński – plastyk, poeta, działacz niepodległościowy
 Aleksander Macedoński – król Macedonii z dynastii Argeadów w latach 336–323 p.n.e.